Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (1936), een Britse horrorfilm uit 1936
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (1979), een musical van Stephen Sondheim uit 1979
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, tv-film uit 1982
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007), een musicalfilm uit 2007, geregisseerd door Tim Burton